Tui puede referirse a:

 tui, pájaro de Nueva Zelanda.
 TUI AG, una empresa alemana.
 Text User Interface, o interfaz de texto.
 Tui, espíritu de la luna, personaje de la serie animada Avatar: la leyenda de Aang.
 Nombre oficial y en gallego del municipio de Tuy, en la provincia de Pontevedra (España).

Homónimos 
 Tuy (desambiguación)